Frank Gloor (1880-1960), un mécanicien, inventeur et entrepreneur suisse ;
 Kevin Gloor (1983-), un joueur professionnel suisse de hockey sur glace ;
 Kurt Gloor (1942-1997), un cinéaste suisse.

Voir aussi 
 (210213) Hasler-Gloor, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes